Ми, Артур:

  (1860—1926) — шотландский журналист и астроном-любитель.
 Ми, Артур Генри (1875—1943) — английский писатель, журналист и педагог.